Lingua persiana – lingua indoeuropea parlata in Iran
 Lingua persiana antica – antica lingua indoeuropea
 Lingua pahlavi (lingua persiana media) – nome assunto dalla lingua persiana in epoca sasanide
 Lingua giudeo-persiana (lingua dzhidi) – gruppo di dialetti parlati dagli ebrei che vivono in Iran